Voisines (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Voisines (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny